Il singolare femminile del Medibank International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Justine Henin era la detentrice del titolo, ma si è definitivamente ritirata il 14 maggio 2008.

Elena Dement'eva ha vinto in finale, 6–3, 2–6, 6–1, contro Dinara Safina.

Teste di serie 

  Serena Williams  (semifinali)
  Dinara Safina (finale)
  Elena Dement'eva (campione)
  Vera Zvonarëva (infortunata)

 Svetlana Kuznecova (quarti)
 Agnieszka Radwańska (quarti)
 Nadia Petrova (primo turno)
 Caroline Wozniacki (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Medibank International Sydney 2009